

Localidades

 Fontenailles (Sena e Marne)
 Fontenailles (Yonne)

Desambiguações de topônimos